|-
| 158801 - || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158802 - || || 27 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158803 - || || 28 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158804 - || || 28 de setembre de 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 158805 - || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158806 - || || 20 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158807 - || || 29 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158808 - || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158809 - || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158810 - || || 14 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158811 - || || 15 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158812 - || || 15 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158813 - || || 19 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158814 - || || 16 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158815 - || || 16 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158816 - || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158817 - || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158818 - || || 20 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158819 - || || 21 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158820 - || || 21 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158821 - || || 21 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158822 - || || 21 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158823 - || || 24 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158824 - || || 25 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158825 - || || 25 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158826 - || || 19 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158827 - || || 23 de novembre de 2003 || Catalina || CSS
|-
| 158828 - || || 17 de desembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158829 - || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158830 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158831 - || || 10 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 158832 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158833 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158834 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158835 - || || 28 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158836 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158837 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158838 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158839 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158840 - || 2004 KS || 17 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158841 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158842 - || || 13 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158843 - || 2004 NG || 8 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 158844 - || || 9 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 158845 - || || 12 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158846 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158847 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158848 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158849 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158850 - || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158851 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158852 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158853 - || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158854 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158855 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158856 - || || 17 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 158857 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158858 - || || 6 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 158859 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 158860 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158861 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158862 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158863 - || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 158864 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158865 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158866 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158867 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158868 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158869 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158870 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158871 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158872 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158873 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158874 - || || 9 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 158875 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158876 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 158877 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158878 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158879 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158880 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158881 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158882 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158883 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158884 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158885 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158886 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158887 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158888 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158889 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158890 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158891 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158892 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158893 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158894 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158895 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158896 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158897 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158898 - || || 10 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 158899 - || 2004 QO || 17 d'agost de 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 158900 - || || 22 d'agost de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
|}

8